Pechtera, mot bulgare pouvant être traduit par grotte, peut désigner :
 en bulgare (le nom étant écrit Пещера) :
 Pechtera, ville bulgare de l'obchtina de Pechtera, située dans l'oblast de Pazardjik ;
 Pechtera, village bulgare de l'obchtina de Zemen, situé dans l'oblast de Pernik ;
 Pechtera, village bulgare de l'obchtina de Smolyan, situé dans l'oblast de Smolyan.